Osiedle Tatrzańskie (Bydgoszcz)
 Osiedle Tatrzańskie (Szczecin)